Tony Popović
Marko Popović 
Davorin Popović
Popović (Sopot) 
Desambiguação